El Camino – miejscowość w Kalifornii, w hrabstwie Tehama
 El Camino – album Adriany Evans
 El Camino – album The Black Keys
 El Camino – album Vox Dei
 El Camino – polski zespół muzyczny
 El Camino: Film Breaking Bad – amerykański film w reżyserii Vince’a Gilligana, sequel serialu Breaking Bad

Zobacz też 
 Chevrolet El Camino